Каре́н Га́рникович Хачатря́н (; , Ленинакан, Армянская ССР, СССР) — армянский футболист, полузащитник. Выступает за клуб армянской Премьер-лиги «Ширак».

Клубная карьера 
Воспитанник гюмрийского футбола Карен Хачатрян начал свою карьеру в родном городе. Первый сезон начал в дочерней команде «Ширака» — «Ширак-2». Дебют в Премьер-лиге (тогда она ещё называлась Высшая лига) состоялся в 1998 году в возрасте 17-лет. Хачатрян вышел на поле 25 марта в матче 2-го тура чемпионата против ереванского «Арарата», заменив Аркадия Арутюняна. В том сезоне провёл 16 матчей из 20 возможных, и забил один мяч, который отправил 20 июня в ворота араратского «Цемента».

Игру юного футболиста заприметил главный тренер «Ширака» Андраник Адамян, который пригласил Хачатряна в главную команду города. Дебют в составе «Ширака» состоялся[7 марта в стартовом туре чемпионата в матче против своей бывшей команды? переименовавшей в «Гюмри». На 67-й минуте Хачатрян заменил Карена Алексаняна. Первый мяч за «Ширак» забил 25 мая, в ворота всё того же «Гюмри». В том матче Хачатрян оформил дубль.

Статистика выступлений 
Данные на 24 ноября 2011 года

Достижения 
 Чемпион Армении: 1999, 2013
 Серебряный призёр чемпионата Армении: 2002
 Бронзовый призёр чемпионата Армении: 2000, 2003
 Обладатель Кубка Армении: 2011/12
 Финалист Кубка Армении: 1999, 2011
 Обладатель Суперкубка Армении: 1999, 2003

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФФА 
 Профиль на footballdatabase.eu 
 

Футболисты Армении
Игроки ФК «Ширак-2»
Игроки ФК «Ширак»